Moming renvoie aux articles suivants :

 Blanc de Moming, sommet des Alpes pennines, dans le canton du Valais, en Suisse, culminant à  d'altitude ;
 Crête sud de Moming, ou pointe sud de Moming, sommet des Alpes pennines, dans le canton du Valais, en Suisse, culminant à  d'altitude ;
 Pointe nord de Moming, sommet des Alpes pennines, dans le canton du Valais, en Suisse, culminant à  d'altitude ;
 Glacier de Moming, glacier des Alpes pennines, dans le canton du Valais, en Suisse.